Kłopot steht für:

 Kłopot (Cybinka), Dorf der Gemeinde Cybinka, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Kłopot, (Inowrocław), Dorf der Gemeinde Inowrocław, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen